Видеман, Карл-Альфред (нем. Karl Alfred Wiedemann; 18 июля 1856, Берлин — 7 декабря 1936, Бад-Годесберг) — немецкий египтолог.

В Лейпциге слушал знаменитого Эберса, который, заметив в нем выдающиеся способности, особенно филологические, направил его на занятия неизданными текстами, разбором которых Видеман и прославился.

Объехал большую часть Европы и был несколько раз в Египте, посещая музеи и частные коллекции и списывая неизданные тексты.

Занимал кафедру древней истории в Бонне (экстраординарный профессор с 1891 года, полный профессор в 1920—1924 годах).

Труды 
«Geschichte der XVIII aegyptischen Dynastie bis zum Tode Tutmes III» (1877); 
«Hieratische Texte aus Paris und Berlin in Facsim. mit Uebersetz. u. Kommentar» (Лпц., 1879,);
«Geschichte Aegyptens von Psammetich I bis auf Alexander den Grossen» (Лпц., 1880);
«Aegyptische Geschichte» (Гота, 1884—1888); «Die ältesten Beziehungen zwischen Aegypten u. Griechenland» (Лпц., 1883);
«Sammlung altägyptischer Wörter, welche von klassischen Autoren umschrieben oder übersetzt sind» (Лпц., 1883).

Научно-популярные работы
«Religion der alten Aegypter» (3-й том Мюнстерской религиозно-исторической библиотеки, 1890);
«Geschichte v. Alt-Aegypten» (Calw, 1891).

Прочее
 Опубликовал комментарии ко 2-й книге Геродота (Лпц., 1890).
 Является автором статей в различных журналах по истории, египтологии, древностям и т. п.

Примечания

Литература 
 

Востоковеды Германии
Египтологи Германии